Józef Domański (ur. 1842) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Józef I Domański (ur. 1892) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (trzykrotnie), oficer 22 pp, komendant PKU Prużana
 Józef Domański (1926–2007) – polski językoznawca i archiwista, badacz onomastyki śląskiej

Przypisy